Milakovići je lahko:
 Milakovići, Prijepolje (Srbija)
 Milakovići, Črna gora